Lista delle città del Delaware, Stati Uniti d'America, comprendente i comuni (city, town e village) e i census-designated place (CDP).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Collegamenti esterni
  Delaware State & County QuickFacts - United States Census Bureau Bureau

 
 
Delaware